przezskórna stymulacja nerwów
 The Elder Scrolls